Эмине́ Эрдога́н (приближенное к турецкому произношение фамилии Э́рдоан, , урожд. Гюльбаран (); род. , ) — турецкий государственный деятель. Супруга 12-го президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, первая леди Турции с 28 августа 2014 года.

Биография 
Родилась в Ускюдаре (район Стамбула), в семье из Сиирта, была младшей из пяти детей. Училась в школе искусств «Акшам» имени Мидхата-паши, но обучение не закончила. Участвовала в работе «Ассоциации женщин-идеалисток», во время этой деятельности встретила Р. Т. Эрдогана, за которого вышла замуж 4 июля 1978 года. В браке у супругов Эрдоган четверо детей: сыновья Ахмет Бурак и Неджмеддин Билал и дочери Эсра и Сюмеййе.

7 декабря 2010 года премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани наградил Эмине Эрдоган орденом Пакистана 2 класса () в знак признания её усилий по оказанию помощи народу Пакистана, пострадавшего от наводнений. В октябре 2010 года Э. Эрдоган посетила пострадавшие от наводнения районы Пакистана и организовала кампанию по сбору средств для помощи жертвам наводнения.

16 февраля 2011 года Эмине Эрдоган был вручён «Приз фонда» Кранс Монтана Форум на церемонии в Брюсселе.

Галерея

Примечания 

Супруги президентов Турции
Реджеп Тайип Эрдоган